Dirk de Vos, né en 1943, est un peintre, dessinateur et graphiste néerlandais.

Liens externes 
 
 

  

Naissance en 1943
Peintre néerlandais du XXe siècle
Peintre néerlandais du XXIe siècle
Lieu de naissance inconnu